Гай Кани́ний Реби́л ():
 Гай Каниний Ребил — претор в 171 году до н. э.;
 Гай Каниний Ребил — претор в 82 году до н. э.;
 Гай Каниний Ребил — консул-суффект в 45 году до н. э.;
 Гай Каниний Ребил — консул-суффект в 12 году до н. э.;
 Гай Каниний Ребил — консул-суффект в 37 году н. э.